Le tournoi Netsuite Open féminin 2015 est l'édition féminine 2015 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 23 au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Reyna Pacheco. 

La tête de série  Amanda Sobhy l'emporte en finale face à Sarah-Jane Perry.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open masculin 2015
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 

Féminin 2015
Sport aux États-Unis en septembre 2015
Squash en 2015